Інститу́т катало́нських сту́дій () — наукова установа, головним завданням якої є фахові дослідження каталонської культури, що стосується, зокрема, гуманітарної сфери, вивчення, кодифікації та сприяння розвиткові каталанської мови, а також створення умов розвитку різних наук з використанням каталанської мови.

Інститут каталонських студій було засновано 18 червня 1907 р. з ініціативи Анріка Прата-да-ла-Ріби (), президента провінції Барселона. У 1922 р. Інститут каталонських студій було прийнято до лав Міжнародного академічного союзу. 26 листопада 1976 р. королівським указом № 3118/1976, а також 17 травня 2001 р. резолюцією Жанаралітату Каталонії визначено головні принципи роботи установи.

Статут Інституту каталонських студій було ухвалено 22 січня та 2 квітня 2001 р., опубліковано 22 травня 2001 р. та 26 жовтня 2001 р. в «Офіційному бюлетені» () Жанаралітату Каталонії № 3393 та № 3501.

З найважливіших робіт, які було опубліковано Інститутом каталонських студій, можна назвати роботи Пумпеу Фабри «Норми орфографії», «Орфографічний словник», «Граматика каталанської мови» та «Загальний словник каталанської мови».

Статтею 2 Статуту Інституту каталонських студій, а також статтею 1 королівського декрету № 3118/1976, зазначається, що географічно його сфера діяльності () поширюється на всі території, де вживається каталанська мова (насправді норми каталанської мови в Автономній області Валенсія регулюються Валенсійською мовною академією).

У ст. 6 зазначається, що Інститут каталонських студій розташовується у Барселоні, представництва можуть засновуватися і в інших населених пунктах. У 2008 р. такі представництва були розташовані у місті Кастельо-де-ла-Плана, Перпіньяні, Льєйді, Алакані та Валенсії. 

Ст. 4 визначає «власну мову» Інституту каталонських студій, якою є каталанська мова.

Примітки

Посилання 
 Інтернет-сайт Інституту каталонських студій  , окремі сторінки , 
 Словник каталанської мови  
 Інституту каталонських студій

Бібліографія 

 Albert Balcells i González, Enric Pujol & Santiago Izquierdo, Història de l'Institut d'Estudis Catalans, IEC, Barcelona 2002-2007, 2 vols. 
 Fons d'art de l'Institut d'Estudis Catalans (1995-2001) (texts de Lluïsa Sala i Tubert), Institut d'Estudis Catalans, Barcelona 2001 

Каталанська мова
Каталонія
Культура Каталонії